

Cinema 
It Had to Be You – film del 1989 diretto da Joseph Bologna e Renée Taylor
Imprevisti di nozze (It Had to Be You) – film del 2000 diretto da Steven Feder

Letteratura 
It had to be you – prequel della collana di romanzi Gossip Girl

Musica 
It Had to Be You – album del 1991 di Harry Connick Jr.
It Had to Be You: The Great American Songbook – album del 2002 di Rod Stewart
It Had to Be You – brano di Django Reinhardt
It Had to Be You – brano di Isham Jones & Gus Kahn, composto nel 1924, e successivamente interpretato da Frank Sinatra

Televisione 
Incontro fatale (It Had to Be You) – episodio della prima stagione della serie Willy, il principe di Bel-Air